Облога Егера

 Облога Егера (1552) — невдала облога Егера османськими військами
 Облога Егера (1596) — облога і захоплення Егера османськими військами

Егер